ITF Roller Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в люксембуржской коммуне Петанж во время грунтовой серии турниров, располагающейся в календаре между Уимблдоном и US Open Series.

Соревнования проводились 18 — 24 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ивета Бенешова (№ 44 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Матильда Юханссон выигрывает свой 1й в сезоне и 12й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Петра Цетковская уступает свой 3й в сезоне и 12й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Юханна Ларссон выигрывает свой 1й титул в сезоне и 15й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Ясмин Вёр выигрывает свой 1й титул в сезоне и 23й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 ITF Roller Open
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Люксембург
Теннис
Июль 2011 года
2011